Příjmení Ruge nosí více významných osobností:

 Eugen Ruge (* 1954) – německý matematik, spisovatel, režisér a překladatel
 Gerd Ruge (1928–2021) – německý televizní novinář a spisovatel
 Otto Ruge (1882–1961) – norský generál

Externí odkazy